Michael Lang, né le  à Egnach en Suisse, est un footballeur international suisse évoluant au poste de défenseur au sein du FC Bâle.

Biographie

En club

FC Saint-Gall (2000-2011) 
Issu du centre de formation du FC Saint-Gall, Michael Lang joue son premier match en faveur des Brodeurs le  à l'âge de 16 ans contre le FC Aarau (1-1), il s'impose rapidement au poste d'arrière droit, mais le club est relégué en Challenge League en 2009 et malgré une remonte rapide en Super League, les Saint-Gallois retourne a la case D2.

Grasshopper Zurich (2011-2015) 
À la suite de cela, Lang rejoint le Grasshopper Zurich en 2011.

FC Bâle (2015-2018) 
Le  à la fin de son contrat avec GC, Lang signe en faveur du FC Bâle.

Départ en Allemagne au Borussia Mönchengladbach (2018-2021) 
Le , il signe en faveur du Borussia M'gladbach pour une durée de quatre ans.

Prêt au Werder Brême (2019-2020) 
En 2019, il est prêté par le Borussia M'gladbach avec option d'achat au Werder Brême. 

Malheureusement il ne sera pas transféré parce qu'il n'a pas convaincu les dirigeants et le coach.

Retour en Suisse au FC Bâle (depuis 2021) 
En juillet 2021, il quitte l'Allemagne pour retourner au FC Bâle où il a signé un contrat de 2 ans (jusqu'en juin 2023).

En sélection 
Michael Lang reçoit sa première sélection en équipe de Suisse le , lors d'un match amical face au Brésil. Il inscrit son premier but en équipe nationale le  contre l'Albanie. Ce match compte pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

En , il est sélectionné par Vladimir Petković pour participer à la Coupe du monde 2018. Titulaire lors des huitièmes de finale face à la Suède, Lang est expulsé en fin de match pour avoir fait tomber Martin Olsson devant le but. La Suisse est finalement éliminée à l'issue du match (défaite 1-0).

Statistiques

Palmarès

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international suisse
Sportif thurgovien
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Bâle
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur du Werder Brême
Naissance en février 1991
Naissance dans le canton de Thurgovie